Серге́й Фе́ликсович Бата́лов (род. 19 апреля 1957, Ирбит, Свердловская область, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Родился 19 апреля 1957 года в городе Ирбит Свердловской области.

В 1980 году окончил актёрский факультет ГИТИСа (мастерская Владимира Андреева).

В кино начал сниматься в 1979 году, дебютировав в телефильме «Ватага „Семь ветров“».

С 1982 года — в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

С 1990 по 1992 год — актёр Театра-студии «Человек».

В 1992 году вернулся в Театр на Малой Бронной, в котором проработал до 1998 года, после чего полностью посвятил себя кинематографу.

Фильмография 
 1979 — Несколько дней из жизни И. И. Обломова — лакей (нет в титрах)
 1983 — Нежданно-негаданно — милиционер
 1983 — Рябиновые ночи — деревенский парень в гостях у Базановых
 1985 — Площадь Восстания — Охрименко
 1986 — Арифметика любви — Виктор
 1988 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 21 «Без ножа и кастета» — жилец, жалующийся на отсутствие воды
 1990 — Далеко-далече — Сергей
 1990 — Облако-рай — Федя
 1991 — Циники — товарищ Мамашев, член РВС
 1992 — На тебя уповаю — отец Валентина
 1993 — Пленники удачи — Кулибин, аккордеонист
 1994 — Колечко золотое, букет из алых роз — Гаврила Семёнович Хрымин, фабрикант
 1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Николай Курзов
 1995 — Ширли-мырли — лейтенант милиции, помощник следователя Пискунова
 1995 — Ехай! — Коля, охранник
 1995 — Ночь и день
 1995 — Мелкий бес — Павел Володин, приятель Ардальона Борисовича Передонова
 1996 — Короли российского сыска (серия № 2 «Воскресное убийство») — Иван Сметанин, племянник генеральской вдовы Анны Карповны Максимовой
 1997 — Полицейские и воры — сообщник
 1998 — Сочинение ко Дню Победы — милиционер
 1998 — Хочу в тюрьму — Вован, закадычный приятель Семёна Лямкина
 1998 — Я первый тебя увидел — Владимир Владимирович Бессонов, баянист в матросском клубе
 1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского (серия № 16 «Закон выживания») — Колапушин, следователь
 2000 — Шуб-баба Люба! — отец Володи Сидорова
 2000 — Фортуна — дежурный милиционер
 2000 — Артист и мастер изображения — Василий Башлыков, артист
 2000 — Граница. Таёжный роман (серия № 5 «Карты») — железнодорожник на станции
 2000 — Марш Турецкого (фильм № 2 «Убить ворона») — Иван Макарович, диспетчер
 2001 — Гражданин начальник (серия № 7) — Роман, метрдотель в ресторане гостиницы «Москва»
 2001 — Сыщики (фильм № 10 «Дом, где исчезают мужья») — Илья Васильевич Бадягин
 2001 — Праздник — дядя Саша
 2001 — Под Полярной звездой
 2001 — Вицмундир — секретарь
 2001 — Интимная жизнь Севастьяна Бахова
 2002 — Закон — Вячеслав Алексеевич Храпин
 2002 — Повелитель луж
 2003 — Ребята из нашего города –  Зуев 
 2003 — Крутые повороты
 2003 — Баязет — Трёхженный, урядник
 2003 — Марш Турецкого. Новое назначение (фильм № 6 «Шериф в законе») — Иван Ковригин, фермер
 2004 — Таксист — Дракоша
 2004 — Богатство — Михаил Осипович Сотенный, казачий урядник
 2005 — Атаман — Виктор Бурминцев, пограничник по прозвищу «Снежный человек»
 2005 — Коля — перекати поле — Федя
 2005 — В круге первом — Шикин-Мышин, майор
 2005 — Самые счастливые — Чердаков, прапорщик, охранник в универсаме
 2005 — Рысак — Филипп
 2006 — Печорин. Герой нашего времени — денщик
 2006 — Алмазы на десерт — Валера
 2007 — 07-й меняет курс — капитан Булыгин, штурман
 2007 — Частный заказ — Виктор Невзоров, отец Марии Невзоровой
 2007 — Откройте, Дед Мороз! — Лев Огурцов, родственник Жени
 2007 — Завещание Ленина — Актаев («Берды»), зек
 2007 — Жизнь врасплох — Михаил, отец Маши
 2007 — Внеземной — Толя Семёнов
 2007 — Ванечка — майор Никуленко
 2008 — Без вины виноватые — Иван, слуга
 2008 — Господа офицеры: Спасти императора — Фролан Акимыч Неясный, есаул
 2008 — От любви до кохання — Михаил Иванович Кузнецов, отец Андрея
 2008 — Дом Солнца — дядя Родион
 2008 — Два цвета страсти
 2008 — Братья Карамазовы — Пётр Ильич Перхотин
 2008 — Десантный батя — отец Василия Меркулова
 2009 — Пассажирка — Евграф Иванович, морской офицер
 2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» — Илья Севастьянович Кретов, полковник контрразведки
 2009 — Журов — Романыч, сосед следователя Журова
 2010 — Журов 2 — Романыч, сосед следователя Журова
 2010 — Гаражи — Дерюгин
 2010 — Стройбатя — Василий Иванович Архипов (дядя Вася), подполковник, командир воинской части 
 2010 — В лесах и на горах — Никифор Захарович, брат Аксиньи
 2010 — На солнечной стороне улицы — Валентин Петрович, учитель
 2010 — Судьбы загадочное завтра — Фёдор Иванович Прокопец, отец Ивана
 2010 — Назад в СССР — Иван Андреевич Смирнов, отец Наташи
 2010 — Ночь длиною в жизнь — Фёдор
 2010 — Вопрос чести — капитан
 2011 — Карамель — Дмитрий Чебоксаров, бывший муж Надежды Петровны, отец Володи
 2011 — Манна небесная — Юрий Харцевский, капитан милиции
 2011 — Дело гастронома № 1 — Корней, автомеханик, старый приятель директора гастронома № 1 Георгия Беркутова
 2012 — Папины дочки. Суперневесты (серия № 395) — майор, клиент Сергея Алексеевича
 2013 — Задания особой важности. Операция «Тайфун» — Иван Кузьмич Брянцев («Дед»)
 2013 — Воронины (серии № 249—250) — Алексей Иванович Захаров, квартиросъёмщик Николая Петровича
 2013 — Чужой среди своих — Виктор Михайлович Кузнецов, учитель труда
 2013 — Чего хотят мужчины — Владимир Иванович, отец Антона, муж Валентины Петровны
 2013 — Два отца и два сына (серия № 12) — Фёдор Иванович Новиков, подполковник МВД, отец Ани, дедушка Влада
 2014 — Дом с лилиями — Гаврила Петрович, родственник Родиона Камышева
 2014 — Чао, Федерико! — Василий Дмитриевич Иванов
 2014 — Аромат шиповника — Анатолий Иванович Щукин, муж Антонины Николаевны
 2014 — Дикий 4 — Маркелов
 2014 — Ёлки 1914 — Владимир, раненый солдат
 2014 — Соблазн — Виктор Ильич, отец Веры Матвеевой
 2014 — Любит не любит — сантехник в больнице
 2015 — Три счастливых женщины — Геркулес (Гера) Анатольевич, военный в отставке
 2015 — Частное пионерское 2 — Виктор Петрович, баянист
 2015 — Красная королева — Семён Антонович Силан, сосед Августы Леонтьевны Флоринской
 2015 — Мамочки — Алексей Петрович Белоусов отец Ани, муж Людмилы, дедушка Миши
 2016 — РОВД — полковник Дятлов
 2017 — Радуга в поднебесье — Иван Ильич, дедушка Кати Дунаевой
 2017 — Команда «Б» — Виктор Степанович Охотин, полковник
 2017 — Время первых — Архип Леонов, отец лётчика-космонавта СССР Алексея Леонова
 2017 — Дно (документальный фильм) — Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел Временного правительства России в 1917 году
 2017 — Интриганки — Иван Борисович («Борисыч»), сотрудник городской публичной библиотеки, подчинённый и жених Анны Ивановны
 2018 — Старушки в бегах — Игнат Иванович Прокопов, владелец кафе «У Насти»
 2019 — Большой артист — Георгий Трофимович Костров, смотритель маяка, отец Глеба
 2020 — Война семей
  — Небесная команда — Георгиныч
  — «Везёт» ― Василий Иванович, тренер по мотогонкам

Озвучивание мультфильмов 
 2004 — Лиса-сирота — Медведь
 2004 — Шейдулла-лентяй — Волк
 2004 — Как пан конём был — пан / вор

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2005)
 Приз «Лучшая мужская роль второго плана» на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Под полярной звездой» (2002)

Примечания

Ссылки 
 Сергей Баталов на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Лауреаты премии «Ника»